My Love: Essential Collection е албум с най-доброто от Селин Дион, включващ едни от най-големите хитове в кариерата на канадската певица, както и новата песен „There Comes A Time“, която въпреки че е записана за албума „Taking Chances“ не намира място в него. Колекцията е издадена в два варианта – „My Love: Essential Collection“ в един диск и "My Love: Ultimate Essential Collection" в два диска. Двата варианта съдържат живото изпълнение на песента „My Love“ от световното турне на Селин Дион „Taking Chances“. Албумът не е издаден в Япония, защото там Sony Music вече са издали компилация с най-доброто.

Албумът достига първо място в Ирландия, Белгия (Фландрия), Холандия и Франция. Влиза в топ десет на множество държави сред които Канада (2-ро място), Великобритания (5-о място) и САЩ (8-о място). Албумът достига двойно платинен статус в Канада и Ирландия, платинен – във Великобритания, Белгия и Холандия и златен във Финландия, Нова Зеландия, Унгария, Португалия и Мексико.

Списък на песните

My Love: Essential Collection

Северна Америка/Азия 
 Where Does My Heart Beat Now (Robert White Johnson, Taylor Rhodes) – 4:33
 Beauty and the Beast (with Peabo Bryson) (Alan Menken, Howard Ashman) – 4:04
 If You Asked Me To (Diane Warren) – 3:55
 The Power of Love (Gunther Mende, Candy DeRouge, Jennifer Rush, Mary Susan Applegate) – 4:49
 My Love (live version) (Linda Perry) – 5:04
 Because You Loved Me (Warren) – 4:35
 The Power of the Dream (Linda Thompson, David Foster, Babyface) – 4:30
 It's All Coming Back to Me Now (Jim Steinman) – 7:37
 All by Myself (Eric Carmen, Sergei Rachmaninoff) – 5:08
 My Heart Will Go On (James Horner, Will Jennings) – 4:41
 I'm Your Angel (with R. Kelly) (R. Kelly) – 5:31
 That's the Way It Is (Kristian Lundin, Max Martin, Andreas Carlsson) – 4:03
 A New Day Has Come (radio remix) (Aldo Nova, Stephan Moccio) – 4:23
 I'm Alive (Lundin, Carlsson) – 3:30
 I Drove All Night (Billy Steinberg, Tom Kelly) – 4:00
 Taking Chances (Kara DioGuardi, Dave Stewart) – 4:07
 There Comes a Time (Jörgen Elofsson, Elizabeth Rodrigues) – 4:03

Европа 
 My Heart Will Go On (Horner, Jennings) – 4:41
 Think Twice (Andy Hill, Peter Sinfield) – 4:48
 It's All Coming Back to Me Now (Steinman) – 5:20
 A New Day Has Come (radio remix) (Nova, Moccio) – 4:23
 My Love (live version) (Perry) – 5:04
 Taking Chances (DioGuardi, Stewart) – 4:07
 That's the Way It Is (Lundin, Martin, Carlsson) – 4:03
 The Power of Love (Mende, DeRouge, Rush, Applegate) – 4:49
 Because You Loved Me (Warren) – 4:35
 Tell Him (with Barbra Streisand) (Thompson, Walter Afanasieff, Foster) – 4:51
 Falling into You (Steinberg, Rick Nowels, Marie-Claire D'Ubaldo) – 4:18
 I Drove All Night (Steinberg, Kelly) – 4:00
 I'm Alive (Lundin, Carlsson) – 3:30
 All by Myself (Carmen, Rachmaninoff) – 4:00
 Alone (Steinberg, Kelly) – 3:23
 Immortality (featuring the Bee Gees) (Barry Gibb, Robin Gibb, Maurice Gibb) – 4:12
 Beauty and the Beast (with Peabo Bryson) (Menken, Ashman) – 4:04
 There Comes a Time (Elofsson, Rodrigues) – 4:03

My Love: Ultimate Essential Collection

Северна Америка/Южна Америка/Азия/Австралия 
 CD1

 Where Does My Heart Beat Now (Johnson, Rhodes) – 4:33
 Beauty and the Beast (with Peabo Bryson) (Menken, Ashman) – 4:04
 If You Asked Me To (Warren) – 3:55
 Love Can Move Mountains (Warren) – 4:01
 My Love (live version) (Perry) – 5:04
 The Power of Love (Mende, DeRouge, Rush, Applegate) – 4:49
 (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Jerry Wexler, Gerry Goffin, Carole King) – 3:40
 Because You Loved Me (Warren) – 4:35
 The Power of the Dream (Thompson, Foster, Babyface) – 4:30
 It's All Coming Back to Me Now (Steinman) – 7:37
 All by Myself (Carmen, Rachmaninoff) – 5:08
 Pour que tu m'aimes encore (Jean-Jacques Goldman) – 4:14
 Tell Him (with Barbra Streisand) (Thompson, Afanasieff, Foster) – 4:51

 CD2
 My Heart Will Go On (Horner, Jennings) – 4:41
 To Love You More (Foster, Junior Miles) – 4:42
 River Deep, Mountain High (Phil Spector, Jeff Barry, Ellie Greenwich) – 4:10
 I'm Your Angel (with R. Kelly) (Kelly) – 5:31
 The Prayer (with Andrea Bocelli) (Foster, Carole Bayer Sager, Alberto Testa, Tony Renis) – 4:29
 That's the Way It Is (Lundin, Martin, Carlsson) – 4:03
 A New Day Has Come (radio remix) (Nova, Moccio) – 4:23
 I'm Alive (Lundin, Carlsson) – 3:30
 I Drove All Night (Steinberg, Kelly) – 4:00
 Taking Chances (DioGuardi, Stewart) – 4:07
 There Comes a Time (Elofsson, Rodrigues) – 4:03
 Dance with My Father (Luther Vandross, Richard Marx) – 4:38
 I Knew I Loved You (Ennio Morricone, Alan Bergman, Marilyn Bergman) – 4:31
 My Love (radio version) (Perry) (hidden track) – 4:09
 My Love Medley (Taiwanese hidden track) – 3:20

Европа 
 CD1
 My Heart Will Go On (Horner, Jennings) – 4:41
 Think Twice (Hill, Sinfield) – 4:48
 It's All Coming Back to Me Now (Steinman) – 5:20
 A New Day Has Come (radio remix) (Nova, Moccio) – 4:23
 My Love (live version) (Perry) – 5:04
 Taking Chances (DioGuardi, Stewart) – 4:07
 That's the Way It Is (Lundin, Martin, Carlsson) – 4:03
 The Power of Love (Mende, DeRouge, Rush, Applegate) – 4:49
 Because You Loved Me (Warren) – 4:35
 Tell Him (with Barbra Streisand) (Thompson, Afanasieff, Foster) – 4:51
 Falling into You (Steinberg, Nowels, D'Ubaldo) – 4:18
 I Drove All Night (Steinberg, Kelly) – 4:00
 I'm Alive (Lundin, Carlsson) – 3:30
 All by Myself (Carmen, Rachmaninoff) – 4:00
 Alone (Steinberg, Kelly) – 3:23
 Immortality (featuring the Bee Gees) (B. Gibb, R. Gibb, M. Gibb) – 4:12
 Beauty and the Beast (with Peabo Bryson) (Menken, Ashman) – 4:04
 There Comes a Time (Elofsson, Rodrigues) – 4:03

 CD2
 River Deep, Mountain High (Spector, Barry, Greenwich) – 4:10
 One Heart (Shanks, DioGuardi) – 3:24
 I'm Your Angel (with R. Kelly) (Kelly) – 5:31
 Only One Road (Peter Zizzo) – 4:49
 Pour que tu m'aimes encore (Goldman) – 4:14
 You and I (Nova, Jacques Duval) – 4:05
 To Love You More (Foster, Miles) – 4:42
 Eyes on Me (Lundin, Savan Kotecha, Delta Goodrem) – 3:53
 Have You Ever Been in Love (Anders Bagge, Peer Astrom, Tom Nichols, Daryl Hall, Laila Bagge) – 4:08
 The Reason (King, Mark Hudson, Greg Wells) – 5:01
 Seduces Me (Dan Hill, John Sheard) – 3:46
 The First Time Ever I Saw Your Face (Ewan MacColl) – 4:09
 Dance with My Father (Vandross, Marx) – 4:38
 Misled (Jimmy Bralower, Zizzo) – 3:30
 Love Can Move Mountains (Warren) – 4:01
 Call the Man (Hill, Sinfield) – 6:08
 Goodbye's (The Saddest Word) (Robert Lange) – 5:19
 The Prayer (with Andrea Bocelli) (Foster, Sager, Testa, Renis) – 4:29

 iTunes бонус песни
 My Heart Will Go On (Tony Moran's anthem vocal) (Horner, Jennings) – 9:43
 That's the Way It Is (The Metro club remix) (Lundin, Martin, Carlsson) – 5:29
 I Drove All Night (Hex Hector extended vocal import mix) (Steinberg, Kelly) – 7:55
 I Want You to Need Me (Thunderpuss radio mix) (Warren) – 4.33
 Misled (MK's history remix) (Bralower, Zizzo) – 6:41

Музикални албуми от 2008 година